Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Нина Дзили обхваща 4 студийни албума, 1 EP и 17 сингъла (+ 2 като гост изпълнителка).

Албуми

Студийни албуми

EP-та

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Музикални видеоклипове

Външни препратки 

 Дискография на Нина Дзили на официалната ѝ  уеб страница
 Дискография на Нина Дзили на Allmusic
 Дискография на Нина Дзили на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители